Scola puede referirse a:
 Ettore Scola, un director de cine italiano nacido en 1931.
 Luis Scola, un jugador de baloncesto argentino.
 Angelo Scola, un cardenal italiano nacido en 1941.